Го́рький лима́н — название двух водоёмов в Краснодарском крае России:
 Горький лиман — лиман в Каневском районе;
 Горький лиман — лиман в Славянском районе.